Ракс - слово имеющее в нескольких языках разное значение.

 Ракс (нем. Rax) — горный массив, расположенный в Австрии на границе земель Штирия и Нижняя Австрия.
 РАКС - Российский аэрокосмический самолет.
 Ракс ( ар.رقص ) — в арабском и персидском языках обозначает слово "танец".